

Patronyme 
 Shigeru Nakanishi est un peintre japonais
 Manabu Nakanishi est un catcheur japonais
 Yūko Nakanishi est une nageuse japonaise
 Kana Nakanishi est une chanteuse japonaise
 Rina Nakanishi est une chanteuse japonaise
 Yūka Nakanishi est une chanteuse japonaise
 Eisuke Nakanishi est un chanteur japonais
 Tetsuo Nakanishi est un chanteur japonais
 Rei Nakanishi est un romancier et auteur-compositeur japonais

Prénom 
 Nakanishi Natsuyuki est un sculpteur japonais

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais